Vinhós ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vinhós (Fafe)
 Vinhós (Peso da Régua)